Кубок Албанії з футболу 2022–2023 — 71-й розіграш кубкового футбольного турніру в Албанії. Титул захищає Влазнія.

Календар

Попередній раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|15 вересня 2022

|}

1/16 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97deff" align=center|25 вересня/12 жовтня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#97deff" align=center|26 вересня/12 жовтня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#97deff" align=center|28 вересня/12 жовтня 2022

|}

1/8 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97deff" align=center|17 січня/1 лютого 2023

|-
|colspan="5" style="background-color:#97deff" align=center|17 січня/2 лютого 2023

|-
|colspan="5" style="background-color:#97deff" align=center|18 січня/1 лютого 2023

|-
|colspan="5" style="background-color:#97deff" align=center|18 січня/2 лютого 2023

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97deff" align=center|28 лютого/14 березня 2023

|-
|colspan="5" style="background-color:#97deff" align=center|28 лютого/15 березня 2023

|-
|colspan="5" style="background-color:#97deff" align=center|1/14 березня 2023

|-
|colspan="5" style="background-color:#97deff" align=center|1/15 березня 2023

|}

1/2 фіналу

Фінал

Посилання 
 Кубок Албанії на soccerway 

2022—2023
Албанія
Албанія
2022 в албанському спорті
2023 в албанському спорті